Список видів роду пецица:

Список, який станом на 21.11.2019 містить 230 визнаних видів роду пецица (Peziza), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Peziza acroornata Dougoud & J.Moravec, 1995
 Peziza acropapulata Dougoud, 2012
 Peziza affinis I.G.Borshch., 1857
 Peziza africana Van der Byl, 1929
 Peziza alaskana E.K.Cash, 1954
 Peziza alborosea Donadini, 1980
 Peziza alcis Harmaja, 1986
 Peziza alnicola (Velen.) Smitska, 1975
 Peziza ammophila Durieu & Lév., 1848
 Peziza ampliata Pers., 1822
 Peziza amplissima Fr., 1849
 Peziza annamitica (Pat.) Sacc. & Trotter, 1911
 Peziza apiculata Cooke, 1875
 Peziza arenaria Osbeck, 1762
 Peziza arvernensis Roze & Boud., 1879
 Peziza assimilata P.Karst., 1869
 Peziza asterigma (Vuill.) Sacc. & Traverso, 1911
 Peziza asterostoma W.Phillips, 1879
 Peziza atrovinosa Cooke & W.R.Gerard, 1875
 Peziza atroviolacea Bres., 1883
 Peziza aurata (Le Gal) Spooner & Y.J.Yao, 1995
 Peziza auricula (Schaeff.) Cooke, 1876
 Peziza austrogeaster (Rodway) Rifai, 1968
 Peziza azorica Dennis, 1977
 Peziza azurea Lév., 1841
 Peziza azureoides Donadini, 1982

B 

Peziza badia Pers., 1800
 Peziza badiofusca (Boud.) Dennis, 1960
 Peziza badiofuscoides Donadini, 1979
 Peziza badioides Donadini, 1979
 Peziza baeomycoides (Rehm) Sacc. & P.Syd., 1902
 Peziza bananincola (Rehm) Sacc., 1928
 Peziza barahonae I.Arroyo & Calonge, 1989
 Peziza berthetiana Donadini, 1985
 Peziza blumenaviensis (Henn.) Sacc. & D.Sacc., 1906
 Peziza boltonii Quél., 1879
 Peziza bonaerensis Speg., 1880
 Peziza boudieri (Cooke) Donadini, 1979
 Peziza brunneoatra Desm., 1836
 Peziza bubakii (Velen.) Svrček, 1976
 Peziza buxea Quél., 1884
 Peziza buxoides Donadini, 1979

C 

Peziza caeruleomaculata (Rehm) Sacc. & D.Sacc., 1906
 Peziza castanea Quél., 1873
 Peziza catharinensis Möller, 1901
 Peziza cerea Sowerby, 1796
 Peziza cervina (Fuckel) Sacc., 1889
 Peziza chlorophaea Rehm, 1881
 Peziza chlorophysa (Clem.) Sacc. & D.Sacc., 1906
 Peziza chryso-olivascens Donadini, 1979
 Peziza cinatica Pfister, 1979
 Peziza concentrica Seaver, 1928
 Peziza congregata (Wakef.) Sacc., 1928
 Peziza congrex P.Karst., 1878
 Peziza convoluta Peck, 1903
 Peziza cornui (Boud.) Korf, 1982
 Peziza crenata (Clem.) Sacc. & D.Sacc., 1906
 Peziza cyanea Weinm., 1836

D 

Peziza danielii Jamoni, 2001
 Peziza delilei Medardi, Lantieri & Cacialli, 2014
 Peziza depressa Pers., 1796
 Peziza disparispora Calonge, 2008
 Peziza dissingii Van Vooren & Moyne, 2011
 Peziza domiciliana Cooke, 1877
 Peziza donadiniana I.Arroyo, 1988

E 

Peziza echinospora P.Karst., 1866
 Peziza elaeocarpa (Sacc.) Medardi, Lantieri & Cacialli, 2014
 Peziza elaeodes Clem., 1901
 Peziza elastica (Pat. & Gaillard) Gamundí & Minter, 2004
 Peziza electrina W.Phillips & Plowr., 1880
 Peziza ellipsospora (Gilkey) Trappe, 1979
 Peziza epixyla Richon, 1889
 Peziza eriniae M.E.Sm., 2014
 Peziza erythraea Sacc., 1917
 Peziza exogelatinosa K.Hansen & Sandal, 1998

F 

Peziza fimeti (Fuckel) E.C.Hansen, 1877
 Peziza flavida (W.Phillips) M.M.Moser ex D.C.Pant, 1993
 Peziza flavobrunnescens (Donadini) Donadini, 1985
 Peziza fortini Mel.-Howell & Bellem., 1976
 Peziza fruticosa Lantieri, Medardi & Vizzini, 2016

G 

Peziza gerardii Cooke, 1875
 Peziza goetzei (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902
 Peziza guizhouensis M.H.Liu, 1998

H 

Peziza halici (Velen.) Svrček, 1976
 Peziza halophila Loizides, Agnello & P.Alvarado, 2017
 Peziza heimii Pfister, 1992
 Peziza hellenica Vizzini, Lantieri & Medardi, 2016
 Peziza helotioides Fr., 1822
 Peziza hortensis P.Crouan & H.Crouan, 1867
 Peziza howsei Roze & Boud., 1879
 Peziza humicola (Boud.) Sacc. & Traverso, 1911
 Peziza hypoleuca (Boud. & Torrend) Van Vooren, 2017

I 

Peziza imitans P.Karst., 1871
 Peziza indiscreta W.Phillips & Plowr., 1880
 Peziza infossa Fogel & States, 2003
 Peziza irina Quél., 1879
 Peziza isabellina W.G.Sm., 1873

J 

Peziza jactata Burds. & Korf, 1968

K 

Peziza kabyliensis J.Moravec, 1985
 Peziza kallioi Harmaja, 1986
 Peziza kreiselii G.Hirsch, 1992

L 

Peziza labessiana (Boud.) Sacc. & Traverso, 1911
 Peziza lancicula Rebent., 1804
 Peziza lilacinoalba Donadini, 1979
 Peziza limnaea Maas Geest., 1967
 Peziza lividula W.Phillips, 1877
 Peziza lobulata (Velen.) Svrček, 1976
 Peziza lohjaoensis Harmaja, 1986
 Peziza luculenta Cooke, 1876
 Peziza lundellii Donadini, 1982
 Peziza luteoloflavida Svrček, 1976
 Peziza luteomarginata Beeli, 1930
 Peziza luteorosella (Le Gal) Pfister, 1991
 Peziza luticola Donadini, 1982

M 

Peziza macrospora Wallr., 1833
 Peziza marsupium Pers., 1796
 Peziza maximovicii (Velen.) Svrček, 1976
 Peziza megalochondra (Le Gal) Donadini, 1978
 Peziza merdae Donadini, 1978
 Peziza michelii (Boud.) Dennis, 1960
 Peziza micropus Pers., 1800
 Peziza minutispora (Velen.) Svrček, 1976
 Peziza montirivicola B.Perić, 2015
 Peziza moravecii (Svrček) Donadini, 1978
 Peziza moseri Aviz.-Hersh. & Nemlich, 1974
 Peziza multiguttulata A.K.Kar & K.P.Pal, 1968
 Peziza muscicola Donadini, 1977
 Peziza musicola (Henn.) Sacc. & D.Sacc., 1906
 Peziza mycetophila Fayod, 1887

N 

Peziza nana Massee & Morgan, 1902
 Peziza natrophila A.Z.M.Khan, 1977
 Peziza neocornui Häffner, 1986
 Peziza nidulariformis (Rea) Dennis, 1972
 Peziza ninguis Donadini & Trimbach, 1978
 Peziza nivalis (R.Heim & L.Rémy) M.M.Moser, 1974
 Peziza nivis Donadini, 1979
 Peziza nordica Kristiansen, LoBuglio & Pfister, 2016
 Peziza nothofageti (Gamundí) Eckblad, 1968
 Peziza nymaniana (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902

O 

Peziza obtusapiculata J.Moravec, 1984
 Peziza oceanica Vizzini, Lantieri & Medardi, 2016
 Peziza olivaceopallida P.Karst., 1871
 Peziza oliviae J.L.Frank, 2014
 Peziza ollaris Pers., 1822
 Peziza ostracoderma Korf, 1961

P 

Peziza pakistanica (S.Ahmad) S.Ahmad, 1978
 Peziza paludicola (Boud.) Sacc. & Traverso, 1911
 Peziza palustris Saut., 1841
 Peziza papillosa Reichardt, 1877
 Peziza pauli Medardi, Lantieri & Cacialli, 2014
 Peziza perdicina (Velen.) Svrček, 1976
 Peziza perparva Harmaja, 1986
 Peziza petersii Berk., 1875
 Peziza phaeotheca McKnight & Dublin, 1979
 Peziza phellophila Durieu & Lév., 1848
 Peziza phlebospora (Le Gal) Donadini, 1980
 Peziza phyllogena Cooke, 1877
 Peziza polaripapulata (J.Moravec) K.Hansen, 1998
 Peziza praetervisa Bres., 1897
 Peziza prosthetica Dissing & Sivertsen, 1983
 Peziza proteana (Boud.) Seaver, 1917
 Peziza psammobia Rifai, 1968
 Peziza pseudoammophila Bon & Donadini, 1978
 Peziza pseudoampelina Donadini, 1979
 Peziza pseudoclypeata Seaver, 1942
 Peziza pseudosterigmatizans J.Moravec, 1983
 Peziza pseudosylvestris (Gamundí) Alessio, 1975
 Peziza pseudovesiculosa Donadini, 1978
 Peziza pseudoviolacea Donadini, 1979
 Peziza pudicella Korf, 1982
 Peziza punctispora (Pfister) Donadini, 1980
 Peziza pyrophila (Korf & W.Y.Zhuang) Brumm., 1998

Q 

Peziza quelepidotia Korf & O'Donnell, 1973
 Peziza queletii Medardi, Lantieri & Cacialli, 2014
 Peziza quillotensis Mont., 1850

R 

Peziza recedens (Boud.) Sacc. & P.Syd., 1902
 Peziza repanda Wahlenb., 1820
 Peziza repandoides (Rehm) Sacc. & Trotter, 1913
 Peziza retiderma Cooke, 1877
 Peziza retispora Rifai, 1968
 Peziza retrocurvata K.Hansen & Sandal, 1998
 Peziza retrocurvatoides Van Vooren, 2017
 Peziza rifaii J.Moravec & Spooner, 1988
 Peziza roseolilacina Clem., 1901
 Peziza roseosperma Jamoni & Bolognini, 1997
 Peziza rubrofusca (Rehm) Sacc. & Trotter, 1913

S 

Peziza saccardoana Cooke, 1877
 Peziza saliciphila Svrček, 1976
 Peziza saniosa Schrad., 1799
 Peziza sciophila Medardi, 2007
 Peziza scissa P.Karst., 1905
 Peziza sepiatra Cooke, 1877
 Peziza sepiatrella Sacc., 1879
 Peziza sesiana Garofoli & Baiano, 1994
 Peziza shearii (Gilkey) Korf, 1956
 Peziza simplex Dougoud & Moyne, 2012
 Peziza soucheana (Boud. ex Le Gal) McKnight & Dublin, 1979
 Peziza sparassiformis (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902
 Peziza spiralis (Hazsl.) Sacc. & Traverso, 1911
 Peziza spraguei Berk. & M.A.Curtis, 1877
 Peziza stercoricola (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902
 Peziza sterigmatizans W.Phillips, 1879
 Peziza stuntzii Trappe, 1979
 Peziza subaurantiaca (Massee) Rifai, 1968
 Peziza sublaricina Donadini, 1984
 Peziza subrepanda Cooke & W.Phillips, 1877
 Peziza subretincola Svrček, 1978
 Peziza subuliginosa Donadini, 1984
 Peziza subumbrina Boud., 1877
 Peziza subviolacea Svrček, 1977
 Peziza succosa Berk., 1841
 Peziza succosella (Le Gal & Romagn.) M.M.Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich, 1963
 Peziza sundaica (Höhn.) Sacc. & Trotter, 1913
 Peziza suzukii (Henn.) Sacc. & D.Sacc., 1906

T 

Peziza tarembergensis Moyne, Stöckli, C.Page & Van Vooren, 2017
 Peziza tincturella Cooke & Sacc., 1877
 Peziza tjibodensis (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902

U 

Peziza undiformis (Rehm) Sacc. & P.Syd., 1902
 Peziza urinophila Yei Z.Wang & Sagara, 1997

V 

Peziza vacekii Cacialli, Lantieri & Medardi, 2012
 Peziza vacini (Velen.) Svrček, 1977
 Peziza vagneri J.Moravec, 1974
 Peziza varia (Hedw.) Alb. & Schwein., 1805
 Peziza vesiculosa Bull., 1790
 Peziza violacea Pers., 1797
 Peziza vladimirii (Vaček) Svrček, 1981

W 

Peziza waltersii Seaver, 1942
 Peziza whitei (Gilkey) Trappe, 1975
 Peziza wisconsinensis (Rehm) Sacc. & D.Sacc., 1906

Z 

Peziza zandbaiensis (Henn. & E.Nyman) Sacc. & P.Syd., 1902

Примітки

Посилання 
 

 
Пецица
Пецица